Amores que matan puede referirse a:

 Amores que matan, telenovela ecuatoriana emitida por Ecuavisa en 2005.
 Amores que matan, telenovela peruana emitida por América Televisión  en 2016.
 Amores que matan, cortometraje español de 2000.